GUA steht für:
 Gefreiter (Unteroffiziers-Anwärter), siehe Unteroffizieranwärter
 Guanin, Nukleinbase
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Guatemala, olympisches Länderkürzel
 Flughafen Guatemala-Stadt, Internationaler Flughafen von Guatemala-Stadt (IATA-Code)

Gua oder Le Gua steht für:
 Gua (Sprache), Sprache des Anum-Volkes in Ghana

Geographische Objekte:
 Gua (Indien), Stadt im Distrikt Pashchimi Singhbhum, Bundesstaat Jharkhand, Indien
 Le Gua (Charente-Maritime), Ort im Département Charente-Maritime, Frankreich
 Le Gua (Isère), Ort im Département Isère, Frankreich
 Gua (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne

Gua ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Paul de Gua de Malves (1713–1785), französischer Geistlicher, Enzyklopädist und Mathematiker

Guà ist:
 Guà, ein Fluss in der Provinz Vicenza in Norditalien

Siehe auch:
 Satz von de Gua, räumliches Analogon zum Satz des Pythagoras
 Guagua
 Gua Sha

GUA